Донат — может означать:

 Донат — мужское имя.

Имя 
 Элий Донат (ок. 320 — ок. 380) — римский грамматик и ритор.
 Донат Великий (; ум. 355 год) — второй епископ, возглавивший донатизм с октября 313 года, в честь которого и назван сам донатизм; христианский писатель.
 Донат — один из правителей (риксов) гуннов в начале V века.
 Донат (Бабинский-Соколов) (1828—1896) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Донской и Новочеркасский.
 Донат (Щёголев) (1899—1979) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Калужский и Боровский.
 Донат Луп (ум. между 838 и 865) — первый граф Бигорра, родоначальник Бигоррского дома.
 Донат Макиёнок (1890—1941) — российский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Донат из Имолы (V век) — святой архидиакон из Имолы.
 Донат Мюнстерайфельский (ок. 140—до 180) — святой Римско-Католической церкви, раннехристианский мученик, военачальник.

Святые 
 Донат из Ареццо (ум. ок. 362) — епископ Ареццо; священномученик.
 Донат из Груаро (ум. в 304) — мученик.
 Донат из Юры (ум. в 535) — отшельник, святой Католической церкви.
 Донат Эврийский — святой епископ из Эврии.

Фамилия 
 Донат, Анна (род. 1987) — венгерский политик.
 Донат, Джудит (род. 1962) — американский специалист по современным медиа.
 Донат, Ирина Андреевна (1920—2006) — советская балерина, затем инспектор балета Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
 Донат, Людвиг (1900—1967) — австрийский актёр, снявшийся во многих американских фильмах.
 Донат, Орна (род. 1976) — израильский социолог, лектор, писательница и феминистская активистка.
 Донат, Роберт (1905—1958) — британский актёр театра и кино.
 Донат, Урсула (род. 1931) — восточногерманская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.

Другое 
 Донат — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Донат — название пожертвований в Интернете.
 Донат ордена Святого Иоанна Иерусалимского — знак отличия ордена святого Иоанна Иерусалимского.
 Донат — американский пончик.

См. также 
 Доната
 Донати
 Донатизм
 Донато
 Донатор
 Донатов

Примечания